Az 1987–1988-as magyar férfi röplabdabajnokság a negyvenharmadik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-4., az 5-8. és a 9-16. helyezettek egymás közt még két kört a végső helyezésekért.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1988

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag